Las siglas TVA pueden tener los siguientes significados:

 Impuesto al valor agregado en los países de habla francesa  (Taxe sur la Valeur Ajoutée).
 Andorra Televisió, nombre de la televisión pública de Andorra.
 TVA, cadena de televisión de Quebec (Canadá) y principal emisora de habla francesa en ese país.
 TV Aichi, emisora regional de Aichi que pertenece a la red TXN, de TV Tokyo.
 TVA Televisión Alternativa, señal de televisión local de Ciudad Juárez, México, transmitida por la estación XEJ-TDT.
 La Autoridad del Valle del Tennessee (Tennessee Valley Authority), frecuentemente conocida por sus iniciales en inglés